Semeny (ukr. Бережне) – wieś na Ukrainie w rejonie czerwonogrodzkim obwodu lwowskiego.

Historia 
Pod koniec XIX w. młyn we wsi Moszków w powiecie sokalskim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
 Бережне (Semeny) na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon sokalski